Il singolare dell'IGA U.S. Indoor Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Meredith McGrath era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Brenda Schultz ha battuto in finale 6–1, 6–2  Elena Lichovceva.

Teste di serie

  Brenda Schultz (campionessa)
  Amy Frazier (semifinali)
 n/a
  Amanda Coetzer (primo turno)
  Lisa Raymond (quarti di finale)

 Nicole Bradtke (secondo turno) 
 Tami Whitlinger-Jones (quarti di finale) 
 Patty Fendick (semifinali) 
 Elena Lichovceva (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IGA U.S. Indoor Championships 1995